I-211 ist die Bezeichnung zweier sowjetischer Flugzeuge:

 Alexejew I-211
 Mikojan-Gurewitsch I-211

Abkürzung